

Geografia 
 Linz – città dell'Austria
 Linz am Rhein – città tedesca della Renania-Palatinato
 Linz – centro abitato del comune tedesco di Schönfeld, in Sassonia

Persone 
 Alex D. Linz – attore statunitense
 Juan Linz – politologo spagnolo
 Peter Linz – burattinaio statunitense
 Phil Linz – giocatore di baseball statunitense
 Roland Linz – calciatore austriaco

Altro 
 Linz – personaggio del manga e anime One Piece

Pagine correlate 
Lienz (disambigua) – pagina di disambiguazione